James Gillespie ist der Name folgender Personen:

* James Gillespie (um 1747–1805), US-amerikanischer Politiker
 James Gillespie, Geburtsname von James Gillespie Graham (1776–1855), schottischer Architekt
 James Gillespie (Fußballspieler) (1868–1932), schottischer Fußballspieler 
 James Gillespie (Snookerspieler), englischer Snookerspieler 
 James „Haven“ Lamont Gillespie (1888–1975), US-amerikanischer Komponist